Fakhreddine Ben Youssef – calciatore tunisino
 Leila Ben Youssef – ex astista tunisina
 Salah Ben Youssef – politico tunisino
 Syam Ben Youssef – calciatore francese naturalizzato tunisino

Pagine correlate
 Youssef